Karel de Grote, de koning der Franken;
Karel de Grote College, school voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs in Nijmegen;
Karel de Grote-gebouw, het gebouw van de Europese Commissie;
Karel de Grote-Hogeschool, de hogeschool in Antwerpen;
Karel de Grote-prijs, de culturele prijs van Nijmegen;
N.S.V. Carolus Magnus, de Nijmeegse studentenvereniging.

Carlo Magno (trein), internationale trein, vernoemd naar de koning